Мусил (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мусил, Алоис (1868—1944) — чешский первооткрыватель, востоковед, библеист, писатель и священник.
 Мусил, Войко (род. 1945) — словенский шахматист; международный мастер (1967).
 Мусил, Давид (род. 1993) — чешский хоккеист.
 Мусил, Франтишек (род. 1964) — чешский хоккейный функционер, тренер.